{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (61701) - || 2000 QH133 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61702) - || 2000 QL133 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61703) - || 2000 QW133 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61704) - || 2000 QN134 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61705) - || 2000 QZ134 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61706) - || 2000 QD136 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61707) - || 2000 QU137 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61708) - || 2000 QF138 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61709) - || 2000 QM138 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61710) - || 2000 QQ138 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61711) - || 2000 QR139 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61712) - || 2000 QT139 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61713) - || 2000 QJ141 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61714) - || 2000 QW141 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61715) - || 2000 QX141 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61716) - || 2000 QC142 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61717) - || 2000 QU142 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61718) - || 2000 QY142 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61719) - || 2000 QK143 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61720) - || 2000 QM143 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61721) - || 2000 QT144 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61722) - || 2000 QY144 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61723) - || 2000 QJ145 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61724) - || 2000 QL145 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61725) - || 2000 QY145 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61726) - || 2000 QK146 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61727) - || 2000 QU146 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61728) - || 2000 QT147 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61729) - || 2000 QX147 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61730) - || 2000 QJ148 ||27 augustus 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (61731) - || 2000 QV148 ||29 augustus 2000 || R. H. McNaught
|-
| (61732) - || 2000 QB150 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61733) - || 2000 QU150 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61734) - || 2000 QA151 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61735) - || 2000 QQ151 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61736) - || 2000 QL152 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61737) - || 2000 QQ152 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61738) - || 2000 QS152 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61739) - || 2000 QT152 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61740) - || 2000 QD153 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61741) - || 2000 QK153 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61742) - || 2000 QM153 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61743) - || 2000 QV153 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61744) - || 2000 QD154 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61745) - || 2000 QF154 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61746) - || 2000 QB155 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61747) - || 2000 QJ155 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61748) - || 2000 QY155 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61749) - || 2000 QU156 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61750) - || 2000 QD157 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61751) - || 2000 QN157 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61752) - || 2000 QT157 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61753) - || 2000 QD159 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61754) - || 2000 QP159 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61755) - || 2000 QE160 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61756) - || 2000 QJ160 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61757) - || 2000 QS160 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61758) - || 2000 QA164 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61759) - || 2000 QB164 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61760) - || 2000 QG165 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61761) - || 2000 QS165 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61762) - || 2000 QT165 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61763) - || 2000 QF166 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61764) - || 2000 QT166 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61765) - || 2000 QA167 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61766) - || 2000 QX167 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61767) - || 2000 QB168 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61768) - || 2000 QK168 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61769) - || 2000 QM168 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61770) - || 2000 QE170 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61771) - || 2000 QJ170 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61772) - || 2000 QL170 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61773) - || 2000 QJ171 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61774) - || 2000 QV171 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61775) - || 2000 QK172 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61776) - || 2000 QP172 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61777) - || 2000 QW172 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61778) - || 2000 QA174 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61779) - || 2000 QV174 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61780) - || 2000 QQ175 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61781) - || 2000 QH177 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61782) - || 2000 QN177 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61783) - || 2000 QU177 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61784) - || 2000 QL178 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61785) - || 2000 QM178 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61786) - || 2000 QZ178 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61787) - || 2000 QK179 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61788) - || 2000 QP181 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61789) - || 2000 QM182 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61790) - || 2000 QO182 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61791) - || 2000 QV182 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61792) - || 2000 QA183 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61793) - || 2000 QB183 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61794) - || 2000 QD183 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61795) - || 2000 QF183 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61796) - || 2000 QM183 ||24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61797) - || 2000 QO183 ||25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61798) - || 2000 QY183 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61799) - || 2000 QC184 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61800) - || 2000 QU184 ||26 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten